Castello di Castiglione a Sesto Fiorentino
 Castello Pallavicino Serbelloni detto anche Castello di Castiglione d'Adda
 Castello di Castiglione della Pescaia
 Castello di Castiglione delle Stiviere
 Castello di Castiglione Mantovano